bł. Klemens (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Klemens Marchisio (1833–1903) – włoski ksiądz, założyciel Zgromadzenia św. Józefa
 bł. Klemens Szeptycki (1867–1951) – studyta, męczennik
 bł. Klemens August von Galen (1878–1946) – niemiecki kardynał
 bł. Klemens Vismara (1897–1988) – włoski ksiądz, misjonarz w Birmie

Zobacz też: Święty Klemens